Села:
 Велика Медведівка — Хмельницька область, Красилівський район
 Велика Медведівка — Хмельницька область, Шепетівський район